Ивано-Петровка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Ивано-Петровка — село в Есильском районе Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Ивано-Петровка — деревня в Умётском районе Тамбовской области.